Школа Флангиниса (, ) или Эллиномусион Флангиниса ( — греческое образовательное учреждение действовавшее в Венеции, Италия, с 1664—1665 по 1905 год.
Школа Флангиниса выпустила ряд учителей внесших значительный вклад в Новогреческое Просвещение 17-го и 18-го веков.

Предыстория 
Греческая община Венеции, ведущая своё начало с византийской эры, стала самой большой иностранной общиной в городе к концу 16-го века, насчитывая в 1591 году 5 000 человек (из 150 тыс. населения города), проживавших в основном в районе Кастелло.
Более того, это была одна из наиболее сильных экономически греческих общин за пределами порабощенных турками греческих земель.

История 

Школа была создана по изъявленному желанию и согласно завещанию Томаса Флангиниса (1578—1648), зажиточного греческого юриста и коммерсанта, проживавшего в Венеции. Флангинис пытался с 1624 года создать учебное учреждение для греков, ученики которого предназначались в основном на высшие православные церковные должности, но его попытки встречали отказ венецианских властей дать разрешение на создание школы. Задолго до своей смерти Флангинис предусмотрел в своём завещании (1644) создание школы и назначил лица, которые должны были быть вовлечены в создание школы и её функционирование. Разрешение было дано в 1662 году.
Проект новой школы был доверен известному венецианскому архитектору Лонгена, Бальдассаре Finally, the Flanginian school, named after its sponsor, started to function at 1664 and its students came from various Greek-populated regions..
Школа Флангигиса, получившая это имя в честь своего мецената, начала свою деятельность в 1664 году и его ученики происходили из разных греческих земель.
Согласно первоначальному уставу, школа приняла 12 учеников. Четырьмя годами позже число принимаемых учеников было увеличено до 14, благодаря завещанию киприота Сакриса. Стипендии предоставлялись для учеников 12-16 лет, для 6-летней учёбы.
Преподавательский состав включал в себя известных греческих учёных и представителей современного греческого просвещения, таких как Коридаллеус, Теофилос,
Евгений (Булгарис),
Халкеус, Иоаннис
и Иоаннис Патуссас.
Учебный цикл включал в себя современную философию, риторику, филологию и логику.
Впоследствии в программу были включены теология и позже (1750) математика и география.
Школа Флангиниса выпустила в общей сложности 550 завершивших цикл учёбы выпускников за 214 лет своего существования (1665—1797 и 1823—1905).
Её выпускники имели право продолжить учёбу в университете Падуи, чтобы получить степень доктора.
Упадок школы начался после упразднения Венецианской республики (1797), и в конечном итоге школа была закрыта в 1905 году.

Издания 
Школа более всего упоминается за антологию прозы и поэзии под заголовком Цветы Благоговения (, 1708), которая была составлена учениками школы, и включала эпиграммы, на древнем греческом и латыни, Сапфические оды, итальянскиесонеты, и, что более значительно, прозу и стихи на демотики (разговорном греческом). Как таковая антология является первым сохранившимся образцом демотической поэзии, после того как турками было прервано Критское Возрождение.
Другими работами созданными преподавательским составом и учениками школы Флангиниса были: "Знак признания Греции венецианскому сенату ", а также литературная энциклопедия Иоанниса Патусаса в четырёх томах, которая была ценным источником для греческих школ на оккупированных османами греческих землях.

Известные преподаватели 
 1665 Каллиакис, Николаос из Крита.
 1676 Антониос Прокакиантис
 1677 Матфеос Типальдос
 1685 Томас Катанис
 1687 Николаос Пападопулос (не путать с )
 1689 Илиас Миниатис (Илия Минятий)
 1691 Стефанос Мосхос священник
 1694 Александрос Коккинос
 1694 Иоаннис Халкеус из Мосхополиса
 1699 Скуфос, Франгискос
 1703 Патусас, Иоаннис афинянин, автор Филологической Энциклопедии
 1711—1714 Апостолос Никос из Парамитья
 1718 Катифорос, Антониос священник и поэт с острова Закинф
 1723 Георгиос Патусас
 1761 Антониос Мосхопулос с острова Кефалиния
 1766 Агапиос Ловердос
 1795/1803 Спиридон Волантис
 1824—1827 Теодоритос Каридис
 1827—1834 Кутлумасианос, Варфоломеос с острова Имврос
 1834 — Велудис, Иоаннис с острова Тинос
 1837—1850 Антимос Мазаракис

Сегодня 
Школа располагалась на Площади греков (Campo dei Greci), возле Греческой православной церкви Святого Георгия.
Сегодня в здании школы Флангиниса располагается Греческий институт Византийских и пост-Византийских исследований (Венеция).

Примечания

Ссылки

Источники 
 
 Οι Έλληνες της Βενετίας, Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών, Βενετία. Διαδικτυακή ξενάγηση.

Литература 
 Σουλογιάννης, E., «H Σχολή Φλαγγίνη στη Bενετία. Mια πρώτη συμβολή στην ιστορία της λειτουργίας της (1824—1907)», Δελτίον Iστoρικής και Eθνολογικής Eταιρείας της Eλλάδος 26 (1983), σελ. 203—326.
 Kαραθανάσης, E. A., H Φλαγγίνειος Σχολή της Bενετίας, Θεσσαλονίκη 1975.

Греческая диаспора
Новогреческое Просвещение
Школы Италии
Появились в 1664 году
Появились в 1665 году
Исчезли в 1905 году